Le terme effet Hall quantique peut renvoyer à :
 l’effet Hall quantique entier,
 l’effet Hall quantique fractionnaire.